Fort Amsterdam est le nom de différents forts construits ou pris par les Hollandais lors de leur période coloniale. Le plus connu est le fort Amsterdam situé à la pointe sud de Manhattan à New York. 

Les autres forts sont : 
 Fort Amsterdam à Ambon aux Moluques,
 Fort Amsterdam à Curaçao dans les Petites Antilles,
 Fort Amsterdam sur la côte ghanéenne connu aussi comme fort Kormantin,
 Fort Amsterdam à Saint-Martin aux Antilles.